When the wind blows är ett soundtrack till den animerade filmen Tryggare kan ingen vara. Soundtracket gavs ut år 1986.

Låtlista 

When the wind blows -David Bowie
When the Wind Blows -Eric Bogle
The Russian missile -Roger Waters and the bleeding heart band
Towers of faith -Roger Waters and the bleeding heart band
Hilda's Dream -Roger Waters and the bleeding heart band
The American bomber -Roger Waters and the bleeding heart band
The Anderson shelter -Roger Waters and the bleeding heart band
The British submarine -Roger Waters and the bleeding heart band
The Attack -Roger Waters and the bleeding heart band
The Fallout -Roger Waters and the bleeding heart band
Hilda's hair -Roger Waters and the bleeding heart band
Folded flags -Roger Waters and the bleeding heart band
Facts and figures -Hugh Cornwall
The Brazilian -Genesis (musikgrupp)
What have they done -Squeeze
The Shuffle -Paul Hardcastle

Singlar släppta från detta album 

When the wind blows (både som vanlig singel och som picture disc)

Musikalbum 1986